Себа:

Себа (род. 1992) — португальский футболист.
 Себа, Альберт (1665—1736) — нидерландский аптекарь нижненемецкого происхождения, натуралист и собиратель коллекций.
 Себа, Сулейман (род. 1926) — турецкий футболист абхазского происхождения.
 Себа, Хесус (род. 1974) — испанский футболист.